Motocyklowe Grand Prix Wielkiej Brytanii 2011 – szósta eliminacja motocyklowych mistrzostw świata, rozegrana 12 czerwca 2011 roku na torze Silverstone Circuit.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki 125cc

Bibliografia 
 Oficjalna strona motocyklowych mistrzostw świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2011
2011 w Wielkiej Brytanii